Paetel ist der Name folgender Personen:

 Elwin Paetel, Verleger (Gebrüder Paetel Verlag)
 Friedrich Paetel (1812–1888), deutscher Malakologe und Conchylien-Sammler, Vater von Hermann und Elwin
 Georg Paetel (1871–1936), Verleger (Gebrüder Paetel Verlag)
 Hermann Paetel, Verleger (Gebrüder Paetel Verlag)
 Karl Otto Paetel (1906–1975), deutscher Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Gebrüder Paetel Verlag